

 Antonín Reimann, "Antonin Raymond" (1888 — 1976), architecte tchèque qui vécut et travailla aux États-Unis et au Japon ;
 Aribert Reimann (-1936), compositeur et pianiste allemand ;
 (Albert Johannes) "Hans" Reimann (1889 — 1969), écrivain humoriste, dramaturge et scénariste de film allemand ;
 Hans-Georg Reimann (-1941), athlète allemand (spécialiste de la marche athlétique) ;
 Hélène Reimann, (1893-1987), une créatrice d'art brut allemande
 Lukas Reimann (-1982), homme politique suisse, membre de l'Union démocratique du centre ;
 Maximilian Reimann (-1942), homme politique suisse ;
 Nick Romeo Reimann (-1998), un acteur allemand ;
 Theodor Reimann () (1921 — 1982), un footballeur slovaque-tchécoslovaque ;
 Walter Reimann (1887-1936), peintre, chef décorateur et scénariste allemand ;
 Willi Reimann (1949-), footballeur puis entraîneur allemand.

 La famille Reimann, deuxième fortune d'Allemagne, est une dynastie d'industriels.

Raimann 
 Ferdinand Jakob Raimann (1790 — 1836), poète et dramaturge autrichien ;
 Rudolf Raimann (1861 — 1913), compositeur hongrois.

Références 

Patronyme allemand